Hans Holbein är ett namn buret av två tyska konstnärer, far och son:

 Hans Holbein d.ä., cirka 1465–1524
 Hans Holbein d.y., 1497–1543